Преображе́нская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Преображенская улица — улица в Белгороде, бывшая Коммунистическая.
 Преображенская улица — улица в Москве.
 Преображенская улица — прежнее название улицы Радищева в Санкт-Петербурге.
 В Томске:
 Преображенская улица — улица в микрорайоне Наука;
 Преображенская улица — прежнее (до 25 июня 1929 года) название улицы Дзержинского.
 Преображенская улица — улица в Уфе.

Украина 
 Преображенская улица — улица в Киеве.
 Преображенская улица — улица в Кропивницком.
 Преображенская улица — улица в Нежине.
 Преображенская улица — улица в Одессе.
 Преображенская улица — улица в Чернигове.

См. также 
 
 Улица Преображенский Вал